Encrucijada hace referencia a varios artículos:

Concepto central 
 Encrucijada (de cruz), Intersección vial, cruce de caminos, paraje o lugar donde se cruzan dos o más vías, o cruce de dos o más calles .

Sentido metafórico 
 Encrucijada (sentido figurado), situación que ofrece varias posibilidades, sobre las que un decisor o un observador no sabe cuál tomar, pues no sabe cuál es mejor.

Geografía 
 Encrucijada (Cuba), municipio de la provincia de Villa Clara.

Películas 
Encrucijada (película de 1986) título que tuvo en Hispanoamérica la película Crossroads (película de 1986)